ACW est un sigle pouvant désigner :

en français
 Association Campanaire Wallonne, une association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine campanaire de Belgique francophone (carillons, cloches, mécanismes d’horlogerie monumentale) ;
 Agroscope Changins-Wädenswil, une des trois stations de recherche agronomique publique suisse ;

en anglais
 American Civil War, la guerre de Sécession ;
 , Sens de rotation anti-horaire ;
 Adelaide City Wrestling ;
 After Call Work ;
  ;
 Automated Call Waiting ;
  ;
  ;

en néerlandais
 Algemeen Christelijk Werknemersverbond, un mouvement ouvrier chrétien flamand.

ACW est un code pouvant désigner :
 Air Cadet Organisation, selon le code de l’organisation de l'aviation civile internationale.